La Biennale d’art singulier de Dijon est une exposition d'art. Elle a été créée en 2010 et a lieu toutes les années paires.

Histoire 

Organisée tous les deux ans depuis 2010, la Biennale d’art singulier de Dijon propose différents temps d’échanges et rencontres à la découverte des artistes singuliers. Chaque édition est imaginée et construite autour de l’accueil d’une collection ou d’un projet artistique. L'exposition est organisée par l’association "Itinéraires Singuliers", qui propose : des visites guidées, des ateliers, des journées de formation, des spectacles ou encore des projections pour inviter le spectateur à porter un regard juste et sensible sur les créateurs singuliers.

Édition : 2010 

La  a eu lieu du  au .

Édition : 2012 

La  a eu lieu du  au .

Édition : 2014 
La  a eu lieu du  au .

Notes et références 

Dijon
Art à Dijon
biennale
Exposition d'art contemporain en France